Family tree est la traduction anglaise de l'expression « arbre généalogique ». Cette expression peut également faire référence à :

 Family Tree (1950), un film canadien réalisé par George Dunning ;
 Family Tree (1999), un film américain réalisé par Duane Clark ;
 Family Tree (2002), un coffret musical de Björk ;
 Family Tree (2007), un album de Nick Drake;
 The Family Tree (2011), un film américain réalisé par Vivi Friedman ;
 Family Tree (2013), une série télévisée.

Homonymie de titre